Questa è la lista dei doppiatori italiani del cartone animato My Little Pony: L'amicizia è magica.

Personaggi della prima stagione

Personaggi della seconda stagione

Personaggi della terza stagione

Personaggi della quarta stagione

Personaggi della quinta stagione

Personaggi della sesta stagione

Personaggi della settima stagione

My Little Pony: Il film

Personaggi dell'ottava stagione

Personaggi della nona stagione

Note 

My Little Pony - L'amicizia è magica